Сан Луис Оубиспоу () е град и окръжен център на окръг Сан Луис Оубиспоу в щата Калифорния, САЩ. Сан Луис Оубиспоу е с население от 44 174 жители (2000) и обща площ от 27,70 км² (10,70 мили²).

Личности 
Родени
 Зак Ефрон (р. 1987), артист и певец

Външни препратки 
 Официална страница

Градове в Калифорния
Окръжни центрове в Калифорния
Окръг Сан Луис Оубиспоу